Suck on This jest albumem muzycznym, zawierającym nagrania z występów na żywo zespołu Primus, i jednocześnie pierwszym wydanym krążkiem w dyskografii grupy.

Lista utworów

Twórcy 
 Les Claypool - gitara basowa, wokal
 Larry "Ler" LaLonde - gitary, syntezator
 Tim "Herb" Alexander - perkusja

Albumy muzyczne wydane w roku 1989
Albumy Primusa
Albumy koncertowe